Emirates Cup peut désigner :
 Emirates Cup, compétition de cyclisme existante de 2009 à 2010 ;
 Emirates Cup, compétition de football existante depuis 2007.